Села:
 Кудряве — Сумська область, Охтирський район
 Кудряве — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)